Libanoncrisis (1958)
Libanese Burgeroorlog
Cederrevolutie
Conflict in Libanon (2007)
Conflict in Libanon (2008)